Чоглоков — русская фамилия. Имеет женскую форму Чоглокова.

Известные носители 
 Чоглоков, Григорий Иванович (1867—1921) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Белого движения.
 Чоглоков, Михаил Иванович (ок. 1650 — ок. 1710) — русский зодчий.
 Чоглоков, Наум Николаевич (1743—1798) — русский авантюрист, дальний родственник Романовых.
 
 Чоглоков, Павел Николаевич (1772—1832) — российский полководец эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.

